Sestra bezeichnet

 einen Fluss in der Oblast Leningrad und dem Gebiet Sankt Petersburg in Russland, siehe Sestra (Finnischer Meerbusen)
 einen Nebenfluss der Dubna in der Oblast Moskau und der Oblast Twer in Russland, siehe Sestra (Dubna)
 einen Berg bei Nachodka in der Region Primorje in Russland, siehe Sestra (Berg)

 einen Stahlwaren- und Gerätehersteller, der in Sebnitz gegründet wurde, siehe Sestra (Sebnitz)